Козичино — село
 Козичино — село в Бургасской области Болгарии, входит в общину Поморие;
 Козичино — село в Республике Македония, входит в общину Вранештица.